Охридският плувен маратон () е международно състезание за плуване в открити води.

Провежда се ежегодно в Охридското езеро, Северна Македония, като разстоянието за преплуване е 30 km – от манастира „Свети Наум“ до Охридското пристанище.

Първото състезание се провежда през 1954 г., после в периода 1962 – 1966 (без 1963 г. поради Скопското земетресение), a от 1992 г. се провежда в настоящия му вариант. От 1998 г. състезанието е част от програмата на Световната федерация по плуване (ФИНА), като което през 2008 г. състезанието е отбелязано с голямо тържество.

Състезателят с най-много победи при мъжете (11 от 20 участия) е българският плувец Петър Стойчев, а при жените с 3 поредни победи – Едит ван Дайк от Холандия.

По традиция наградите на победителите от състезанието се дават от действащия президент на Северна Македония.

Класиране

Външни препратки 
 FINA Open Water Swimming Grand Prix 2012 – Ohrid Lake (MKD),

Бележки 

Спорт в Охрид
Плуване